Норманди-Парк, Норманди-парк ()

  — город в округе Кинг, штат Вашингтон, США.

 Парки
  — парк в Чикаго, округ Кук, штат Иллинойс, США.
  — парк в поселении Норманди-Мано, округ Дувал, штат Флорида, США.
  — парк в тауншип Парсиппани-Трой-Хиллс, округ Моррис, штат Нью-Джерси, США.

См. также